Ву́лиця Акаде́міка Кри́мського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Агатангела Кримського — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Агатангела Кримського — вулиця в місті Суми
 Вулиця Агатангела Кримського — вулиця в місті Хмельницький

Вулиця Академіка Кримського 
 Вулиця Академіка Кримського — вулиця в місті Біла Церква
 Вулиця Академіка Кримського — вулиця в місті Володимир
 Вулиця Академіка Кримського — вулиця в місті Київ
 Вулиця Академіка Кримського — вулиця в місті Острог
 Вулиця Академіка Кримського — вулиця в місті Рівне

Вулиці, названі на честь людей